Der Toyota Verso-S ist ein 3,99 Meter langer Minivan auf Basis des Yaris, der zwischen Herbst 2010 und Ende 2015 produziert wurde. Zu den Händlern kam das Modell am 19. März 2011.

Der Verso-S ist der Nachfolger des Toyota Yaris Verso, der bis Mitte 2005 produziert wurde. Angeboten wird er mit zwei Motorisierungen: einem 1,33-Liter-Benzinmotor und einem 1,4-Liter-Dieselmotor. Für den Benzinmotor stehen ein 6-Gang-Schaltgetriebe und ein stufenloses Automatikgetriebe (Multidrive-S) zur Auswahl. Bei der Dieselmotorisierung steht neben dem 6-Gang-Schaltgetriebe auch ein automatisch schaltendes Getriebe (MultiMode-Getriebe) zur Auswahl. Der Subaru Trezia ist zum Verso-S baugleich. Auf dem japanischen Markt ist er als Toyota Ractis erhältlich.

2013 rief Toyota weltweit 175.000 Yaris und Verso-S, die von August 2010 bis März 2012 gebaut wurden, aufgrund eines Mangels in der Servolenkungselektronik zurück.

Am 19. Juli 2014 kam eine überarbeitete Version des Verso-S zu den Händlern, welche nun über LED-Rückleuchten und eine aufgefrischte Front verfügt, außerdem wurde die Ausstattung angepasst.

Ende 2015 nahm Toyota den Verso-S vom Markt.

Ausstattung 
Das Grundmodell hat eine elektrische Servolenkung, vier Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet) mit Antiblockiersystem, Bremsassistent, eine Fahrdynamikregelung (bei Toyota VSC: Vehicle Stability Control genannt) mit Antriebsschlupfregelung (TRC: Traction-Control), elektrische Fensterheber vorn, eine 40/60 geteilte Rücksitzlehne, Zentralverriegelung mit Funkbedienung, sieben Airbags, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, eine in der Höhe verstellbare Lenksäule und Isofix-Kindersitz-Halterungen auf den Rücksitzen. Ohne Aufpreis ist der Wagen nur in weiß oder rot erhältlich.

Der Verso-S Cool besitzt ein Audiosystem mit vier Lautsprechern und eine manuelle Klimaanlage.

Der Verso-S Life bis Modelljahr 02/2013 besitzt ein 6,1 Zoll Farbmonitor Touchscreen Multimediasystem mit sechs Lautsprechern, manueller Klimaanlage und Rückfahrkamera. Zusätzlich vorhanden sind Bluetooth, USB-Port und Lenkradfernbedienung. Die Innenausstattung unterscheidet sich durch andere Sitzstoffe, doppelten Laderaumboden, Mittelarmlehne Fahrer/hinten und längs-/ höhenverstellbares Lederlenkrad. Ab Modelljahr 03/2013 wurde die Ausstattung um eine Geschwindigkeitsregelanlage (nur für Benziner), Privacy Glas hinten (verstärkte Tönung) und eine modifizierte Rückfahrkamera ergänzt. Die neue Kamera hat nun Orientierungslinien zur besseren Übersicht.

Technische Daten 

1mit Multidrive S-Getriebe, 2 mit MultiMode-Getriebe

Zulassungszahlen 
Zwischen 2011 und 2016 sind in der Bundesrepublik insgesamt 15.542 Verso-S neu zugelassen worden. Mit 4.879 Einheiten war 2011 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Bilder

Weblinks 

 Verso-S auf der Seite Toyota Deutschland

Einzelnachweise 

Minivan
Kombi